Freguesias portuguesas
Mozelos (Paredes de Coura)
Mozelos (Santa Maria da Feira)

Desambiguações de topônimos